Секурич је насеље у општини Рековац, у Поморавском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 618 становника.

Историја 
До Другог српског устанка Секурич се налазио у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Секурич улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадао Јагодинској нахији и Темнићској кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства. Патријарх Варнава је осветио цркву у селу 8. септембра 1935.

Демографија 
У насељу Секурич живи 733 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 52,4 година (50,6 код мушкараца и 54,1 код жена). У насељу има 336 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,43.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима, а у последња три пописа, примећен је пад броја становника.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Рековцу
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији